Leurda ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Leurda (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Leurda (Gorj), Dorf im Kreis Gorj